Żulin peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
 Żulin est un village situé dans la gmina de Stoczek dans le powiat de Węgrów et en voïvodie de Mazovie.
 Żulin est un village situé dans la gmina de Łopiennik Górny dans le powiat de Krasnystaw et en voïvodie de Lublin.